Dorfkirche Wiepersdorf steht für
 Dorfkirche Wiepersdorf (Niederer Fläming), in der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Dorfkirche Wiepersdorf (Schönewalde), in der Stadt Schönewalde im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg